Carlo Pezzani (1801-1867) – avvocato e politico italiano
 Gianni Pezzani, propr. Giovanni Pezzani (1951) – fotografo italiano
 Renzo Pezzani (1898-1951) – poeta e scrittore italiano